L'Infini singulier est un recueil de courts récits et de nouvelles de Frédérick Tristan, prix Goncourt 1983. Cet ouvrage publié, aux éditions Fayard en 2005, est un véritable journal d'écriture (1952-2004), témoin de l'ensemble de l'œuvre de l'auteur.

Recueil de nouvelles paru en 2005
Recueil de nouvelles françaises des années 2000